Bourgeoisie steht für:

 Bourgeoisie, Bezeichnung der gehobenen sozialen Klasse der Gesellschaft
 Bourgeoisie, Bezeichnung der Burgergemeinde im Unterwallis